A 2022-es Champion of Champions (hivatalosan a 2022 Cazoo Champion of Champions) egy profi snooker torna volt, amelyre 2022. október 31. és november 6. között rendeztek az angliai Boltonban. A 2022–2023-as szezonban a tizenkettedik alkalommal megrendezett Champion of Championsnak tizenhat résztvevője volt. Elsősorban az előző év jelentősebb versenyeinek győztesei kaptak meghívást a tornára. Mivel ez egy meghívásos verseny, világranglista pontok nem jártak érte.

A döntőben Ronnie O’Sullivan 10–6-ra legyőzte Judd Trumpot, ezzel megszerezte a negyedik Champion of Champions győzelmét. Trump a döntőben, meglökte profi pályafutása hetedik maximum breakjét.

Díjazás 
A torna összdíjazása  font volt, ebből a győztes  fontot kapott. Az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesültek:

 Győztes: 150 000 £
 Döntős: 60 000 £
 Elődöntős: 30 000 £
 Csoport döntős (negyeddöntős): 17 500 £
 Csoport elődöntős (nyolcaddöntős): 12 500 £

 Összesen: 440 000 £

Kvalifikáció 
A 2021-es Champion of Champions címvédője és az azt követően megrendezett profi tornák győztesei, összesen tizenhat játékos kvalifikálhatott a tornára. Előfordult, hogy egy játékos több versenyen is győzőtt, így a fennmaradó helyeket a World Snooker Touron kívüli tornák győztesei, illetve a világranglista legmagasabb rangú játékosai tölthették ki.

{|class="wikitable" span = 50 style="font-size:85%; margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
|style="background:lightgrey": #cfc;" width=10|
|A játékos egy másik verseny megnyerésével már kvalifikálta magát a tornára
|}

Ágrajz 
A félkövérrel szedett játékosok a mérkőzések győzteseit jelölik.

Döntő

Százas breakek 
A tornán összesen 24 százas breaket löktek.

 147, 114, 104, 100  Judd Trump
 141, 118  John Higgins
 140, 105  Mark Selby
 135, 131, 124, 117, 108, 106, 103  Ronnie O’Sullivan
 135, 130, 123  Fan Zhengyi
 132  Zhao Xintong
 122  Neil Robertson
 118, 110, 103  Mark Allen
 102  Robert Milkins

Jegyzetek 

Sznúker az Egyesült Királyságban
2022 a snookerben